Младен Младенов може да се отнася за:
 Младен Младенов (1921 – 1996) – български посланик в Латинска Америка и Афганистан
 Младен Младенов – Доктора (1928 – 2000) – български журналист, преподавател по телевизия в катедра „Журналистика“ на Софийския университет
 Младен Младенов (1948 – 1986) – български актьор
 Младен Младенов (р. 1929), български инженер, офицер, генерал-майор
 Младен Младенов (р. 1957) – български борец